О́льга Эра́стовна Озаро́вская (, Санкт-Петербург, Российская империя — 12 июня (по другой версии июля) 1933, Фрунзе, Киргизская АССР) — исполнительница северных народных сказок, собирательница фольклора. Первая в Российской империи женщина — государственный служащий.

Биография 
Родилась в Санкт-Петербурге в офицерской семье Эраста и Варвары Петровны фон Озаровских в 1874 году. Впоследствии ни сама Ольга Эрастовна, ни её брат Юрий Эрастович приставкой «фон» к фамилии не пользовались. Однако с этой приставкой в архивах постоянно указывается фамилия их старшего брата Александра Эрастовича фон Озаровского. Впрочем, в домовой книге, перечисляющей жильцов дома № 17 по Забалканскому (ныне Московскому) проспекту, упоминаются «Александр Эрастович фон Озаровский и его сестра, служившая в Главной палате мер и весов Ольга Эрастовна фон Озаровская»

Окончила химический факультет Санкт-Петербургского университета, а в 1897 году — математический факультет Высших женских курсов в Петербурге. В 1898 году приступила к работе в качестве лаборантки в Главной палате мер и весов, была ученицей и помощницей Дмитрия Ивановича Менделеева, о котором впоследствии написала воспоминания. Дмитрий Иванович Менделеев лично уговорил министра финансов графа Сергея Юльевича Витте, будущего премьер-министра, пойти к императору Николаю II и подписать указ-разрешение принять на работу в Палату мер и весов женщину.

В это время выходит замуж за Василия Дмитриевича Сапожникова (1866—1910), ученика и сподвижника Д. И. Менделеева, младшего, потом старшего инспектора Главной палаты мер и весов, помогавшего Д. И. Менделееву при изданиях «Основ химии». От этого брака 16 мая 1901 года у них родился сын Василько.

По рассказу Ольги Эрастовны, они вместе работали в Палате, встречались во время отдыха. У Василия был сын, который очень долго и тяжело болел. Ольга Эрастовна помогала лечить мальчика. Сапожников очень любил сына, истратил много денег на врачей и лекарства, совершив большую растрату. Не зная, как объясниться перед Менделеевым, решил застрелиться, но совет Ольги Эрастовны предотвратил трагедию. Василий набрался мужества, сам пришёл к Дмитрию Ивановичу и всё рассказал, как было. Менделеев лишь пожурил Василия и принял мудрое человеческое решение без наказаний.

В начале 1900-х годов Озаровская стала выступать в любительских кружках и обществах. После смерти Менделеева она покидает Палату мер и весов и в 1908 году начинает концертную деятельность в театре-кабаре «Кривое зеркало» при Петербургском театральном клубе, в репертуар входили сказки и комические рассказы, а также песни с прибаутками и пословицами, записанными Ольгой Эрастовной в поездке в Олонецкую губернию.

Известность Озаровской принесли её богатый и гибкий голос, а также выразительная мимика.

В 1908 году вышла книга Озаровской «Мой репертуар».

В 1909 году уходит из «Кривого зеркала» и переезжает в Москву, где преподаёт выразительное чтение на Высших женских курсах и в Народном университете им. Шанявского.

В 1910 году начинает выступать с собственными концертными программами, в которых, кроме русской классики, исполняет произведения народного эпоса и русские сказки: «Сказка о семи козлятах…», «Журавль и цапля», «Лиса-повитуха», «Кочет и курица», а также обрядовую поэзию, заговоры и пословицы. Выходила на сцену в подлинных крестьянских костюмах, которые привозила из своих экспедиций, в которых объездила многие деревни, и «примелькалась» настолько, что местные деревенские жители приклеили ей персональное прозвище «Московка».

В 1911 году основала в Москве «Студию живого слова».

В 1913—1914 годах подготовила и провела цикл вечеров «Утро родной поэзии».

В 1914 году Озаровская публикует свою книгу «Школа чтеца».

В 1915 году посещает Архангельскую губернию с целью собрать фольклорный материал. По свидетельству Бориса Шергина, во время этой поездки останавливалась в доме Шергиных погостить. Сам Шергин несколько лет переписывался с Ольгой Эрастовной.

По свидетельству Степана Писахова, Озаровская с уважением относилась к архангельским крестьянам и чрезвычайно удивлялась их познаниям в литературе, несмотря на повальную неграмотность:

Пришла О. Э. Озаровская в избу к крестьянину бедняку, — крестьянин, зная её, поднялся навстречу и, указывая на беспорядок в избе, сказал: 
— Извините, Ольга Эрастовна. Не прибраны «пожитки бедной нищеты». 
В гостях у О. Э. этот же крестьянин отказывался от чаю: 
— Боюсь, «как бы брусничная вода мне не наделала вреда», — как сказал Александр Сергеевич Пушкин. 
О. Э. все таки подала стакан чаю и спросила: 
— Вы много Пушкина читали? 
— Я неграмотный, где мне читать, а вот брат у меня грамотной, дак он наизусть без запинки отчеканивает и «Медново всадника», и «Евгения Онегина» и много знат стихов Александра Сергеича Пушкина, а я с голоса заучиваю.

На р. Пинеге, в деревне Великий Двор (в настоящее время деревня на окраине с. Пинеги либо Ракульское сельское поселение), находясь в гостях у своей подруги, крестьянки Прасковьи Андреевны Олькиной, случайно встретилась с Марией Дмитриевной Кривополеновой, творчество которой уже описывалось до этого известным фольклористом Александром Дмитриевичем Григорьевым, однако не привлекло особого внимания. Ольга Эрастовна была потрясена умением Кривополеновой «сказывать», после чего привезла её в Москву и организовала для неё около 60 концертов по всей России. На концертах выступала вместе с ней, сопровождала её во всех поездках. Именно Озаровской Кривополенова «обязана» своей всероссийской известностью.

В 1916 году Озаровская выпустила книгу «Бабушкины старины» с очерком творчества Кривополеновой.

В советское время в Москве вела декламационный семинар по произведениям А. С. Пушкина.

В 1920-х пишет следующие очерки: «Из дневника фольклориста» (о Неноксе), «Самоходка» (о летних праздниках в пинежских деревнях), «Перед портретом» (памяти М. Д. Кривополеновой), которые печатают архангельская газета «Северное утро», Общество Краеведения в своем сборнике «На Северной Двине», журнал «Красная нива».

В это же время Озаровская пишет свой сборник «Пятиречие» — итог поисков и записей северного устного народного творчества.

В 1929 году отмечалось 30-летие творческой деятельности Ольги Эрастовны. В этом же году выходит в свет книга воспоминаний Озаровской о Д. Менделееве «Великий химик».

В 1931 году в ленинградском «Издательстве писателей» выходит сборник сказок «Пятиречие», собранных Озаровской на Русском Севере.

В пожилом возрасте начала слепнуть и переехала к сыну во Фрунзе, где скончалась в 1933 году в возрасте 59 лет. Была похоронена на кладбище первых русских переселенцев, которое уничтожено в конце 50-х годов. Все могилы были сровнены с землёй. На месте кладбища сохранилась густая роща с дубами, липами и березами и находятся кафе и кинотеатр «Иссык-Куль».

В связи с невозможностью определить местонахождение захоронения, на могиле её сына Василько Васильевича в 2008 году Ольге Эрастовне Озаровской установлен памятник. Перед его установкой активист общественной организации российских соотечественников Михаил Корсунский рассыпал освященную в храме горсть земли с предположительного места бывшего захоронения О. Э. Озаровской.

Личные знакомства 
Кроме дружбы с Д. И. Менделеевым Озаровская была хорошо знакома с В. Маяковским, А. Блоком, наркомом просвещения А.Луначарским, режиссёром К. Станиславским, скульптором С. Коненковым. Её друзьями были артисты К. Игумнов, В. Качалов, И. Ильинский, писатели Д. Мамин-Сибиряк, К. Чуковский, виртуоз-балалаечник Б. Трояновский, создатель русского толкового словаря Д. Ушаков. Озаровская оказала большую помощь в жизни и творчестве русскому писателю-фольклористу Б. Шергину, народным артистам Е. Спендиаровой и Н. Сац.

В соответствии с публикацией в «Литературной газете» (19 марта 1983 года) письма Бориса Пастернака к Озаровской, тот вспоминал знаменитый концерт, организованный Озаровской для Кривополеновой в Политехническом музее:

«Вы разбросали по аудитории, точно все это было у Вас в горсти, вороха нетерпеливой олонецкой скороговорки… с бережностью, свойственной дару, в отношении дара, впервые выводили за руку, как ребёнка, старуху Кривополенову».

Звания 
 Член-корреспондент Государственной академии художественных наук.
 Член Общества любителей русской словесности Московского государственного университета.

Семья 

Отец военный, офицер. Служил в Тифлисе, Санкт-Петербурге.

Имела двух братьев.
 Юрий Эрастович Озаровский (1869—1924), драматический актёр, педагог, режиссёр Александринского театра (с 1902 года). В 1887 году организовал кружок любителей художественного чтения. Ставил задачу соединения слова с интонацией как поэзии с музыкой. Автор многих статей и книг («Музыка живого слова», Санкт-Петербург, 1914 год, «Мелодекламация», Санкт-Петербург, 1913 год и др.). Издал в 1911 году в Санкт-Петербурге театральное пособие с режиссурой, постановкой, костюмами, гримом, декорациями пьесы Д. Фонвизина «Недоросль». После революции эмигрировал, умер в Париже.
 Брат Александр Эрастович Озаровский (14.08.1861 — ?) — генерал-майор, орденоносец, участник Первой мировой войны, преподаватель Константиновского артиллерийского училища, автор «Краткой исторической памятки дворян и константиновцев». Кавалер орденов Святого Станислава 2-й степени (1897 год), Святой Анны 2-й степени (1901 год), Святого Владимира 4-й степени (1904 год. У Александра Эрастовича Озаровская некоторое время жила в Петербурге.
 Племянник Николай Юрьевич Озаровский (1895—1950) — капитан 1-го ранга, командир канонерской лодки «Бурея» и дивизиона канонерских лодок Ладожской военной флотилии, кавалер двух орденов Ленина и трех орденов Боевого Красного знамени. Автор труда «Линкоры Ладоги» — уникального документа, подробно описывающего боевые будни Дороги Жизни в период навигации, боевые действия на Ладоге в 1941—1943 годах, а также сражение у острова Сухо 21 октября 1942 года, в котором Н. Ю. Озаровский принял непосредственное участие.
 Сын — Василько Васильевич Озаровский, известный герпетолог, первым разработал научно обоснованную теорию и практику содержания и дойки ядовитых змей в неволе и впервые в мире получил от эфы и гюрзы потомство в неволе. 14 сентября 1985 года В. В. Озаровский умер от укуса собственной кобры по имени Победа. По мнению сына Игоря (внука Ольги Эрастовны) Василько Васильевич таким образом покончил с собой, специально дав укусить себя кобре, поскольку последние годы жизни страдал от слепоты и, будучи сильным и гордым человеком (чемпион Киргизской ССР по тяжёлой атлетике), не смог перенести собственной слабости.
 Внук — Олег Василькович Озаровский. Профессор, доктор наук, завкафедрой филологии Могилевского государственного университета. Преподаватель Кыргызского национального университета. Защитил кандидатскую и докторскую диссертации по филологии. Труды хранятся в Киргизской национальной библиотеке.

Библиография 
Личный архив хранится в С.-Петербурге, в Государственном музее им. А. С. Пушкина.
 «Бабушкины старины». Петроград, 1916 г., Москва, 1982 г.
 «Этюды по худож. чтению», Москва, Петроград, 1923 г.
 «Школа чтеца». Хрестоматия для художников слова и педагогов. 2-е изд., изменённое и доп. Москва, 1923 год
 «Д. И. Менделеев. Воспоминания». Москва, 1929 год
 «Пятиречие» Сборник сказок. Ленинград, «Academia», 1931 г., Архангельск, 1989 г.

Примечания

Ссылки 
 Озаровская Ольга Эрастовна. Большая энциклопедия русского народа
 
 Е. Д. Уварова. Озаровская О. Э.. Энциклопедия «В мире цирка и эстрады»
 Лидия Мельницкая. «И звонкая скрипка Растрелли послышится вам…». Правда Севера, 06.09.2003 года
 Е. А. Пономарёв. Мария Дмитриевна Кривополенова. Литературная карта Архангельской области. Архангельская областная научная библиотека им. Н. А. Добролюбова
  Э. Померанцева. Кривополенова Мария Дмитриевна. . Библиографический указатель Хронос
 

Фольклористы России
Собиратели былин
Собиратели народных сказок